

Ісаєво — село, Карасайський район, Алматинська область

Ісаєво — присілок, Волховський район, Ленінградська область
 Ісаєво — присілок, колишнє Вожбальське сільське поселення, Калінінське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область
 Ісаєво — присілок, Калінінське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область